Altdorf kan syfta på:
 Altdorfs universitet – ett universitet i Altdorf bei Nürnberg, Bayern

Geografi

Frankrike 

 Altorf, ort och kommun, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Altdorf, Uri – kommun och huvudort i kantonen Uri, 
 Altdorf, Schaffhausen – ort,

Tyskland 

 Altdorf bei Nürnberg – stad i Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, 
 Altdorf, Südliche Weinstrasse – kommun i Landkreis Südliche Weinstrasse, Rheinland-Pfalz,
 Altdorf, Böblingen – kommun i Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Altdorf, Esslingen – kommun i Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Altdorf, Landshut – kommun i Landkreis Landshut, Bayern, Niederbayern,